И́горь Дави́дович Шафера́н (с 1960 года, при рождении — Гарольд Давидович Шаферман; 13 февраля 1932, Одесса — 14 марта 1994, Москва) — советский поэт-песенник.

Биография 
В детские годы жил в Одессе на улице Воровского (бывшей Малой Арнаутской), 87, кв. 12. В годы Великой Отечественной войны был с матерью и сестрой в эвакуации в Фергане. Учился в средней школе № 118, в 1950 году окончил школу рабочей молодежи № 11. В 1948 году поступил на работу в объединение «Совтанкер» Черноморского Государственного морского пароходства. В 1951 году поступил на зоотехнический факультет в Одесский сельскохозяйственный институт, но после первого курса отчислился из института. Не попав в Литературный институт имени А. М. Горького с первой попытки, один год проучился в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.

Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (1962), учился у Михаила Светлова, который познакомил Шаферана с композитором Аркадием Островским (документальный фильм «Не найти нам друга ближе ни сегодня, ни потом»).

В начале 1960-х Шаферан подружился с поэтом Михаилом Таничем, вместе с ним написал «Песню о дублерах» и «Ходит песенка по кругу» на музыку Оскара Фельцмана. Обе стали хитами.

Игорь Шаферан — автор сборников «Слушай, сердце!» (1971), «Красно солнышко» (1973), «Для тебя» (1985) и других. Лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов песни.

Автор стихов песни из мультфильма «Новогодняя сказка» («Ёлочка, ёлка, лесной аромат…») и множества других известных стихов для детей.

Три песни на его стихи («То ли ещё будет», «Я у бабушки живу», «Всё не так у взрослых») написаны от лица ребёнка и исполнялись женщинами (первая — Аллой Пугачёвой, вторая — Ядвига Поплавская).

Песня «Созвездье Гончих Псов» вдохновлена детской повестью Лилии Неменовой «Щен из созвездия Гончих Псов», но приобрела более широкий характер.

Недаром она заинтересовала руководителя и солиста группы «Диалог» Кима Брейтбурга, уже написавшего арт-роковые сюиты на стихи Семена Кирсанова и Юстинаса Марцинкявичуса, песни на стихи Арсения Тарковского и Евгения Евтушенко. «Созвездье Гончих Псов» вошло в первую пластинку «Диалога».

Шаферан также переделал песню «Маргарита», написанную Брейтбургом на слова малоизвестного поэта. Игорь Шаферан сделал это очень талантливо (осталось только имя Маргарита, и совершенно изменился, стал гораздо глубже смысл — это при том, что песня довольно короткая).

Несмотря на возраст, Игорь Шаферан сотрудничал с такими известными молодёжными рок-группами, как «Круиз», «Карнавал», «Альфа». Его песни записывали «Машина времени» и «Воскресение».

Почти двадцать лет Игорь Шаферан сотрудничал с Давидом Тухмановым. С песней Тухманова на стихи Шаферана «Ненаглядная сторона» впервые выступил на телевидении Валерий Леонтьев. Началось же сотрудничество с песни «Вальс» («С полуслова…»), которую исполнял в начале 1970-х годов солист «Весёлых ребят» Леонид Бергер (с оркестром), а на юбилейном концерте, посвящённом 60-летию Тухманова, спел Александр Градский. Закончилось сотрудничество в конце 1980-х годов песнями «Ты замуж за него не выходи» и «Дело в шляпе», которые исполняла продюсируемая Тухмановым популярная группа «Электроклуб».

Шаферан был болельщиком московского «Спартака».

Композиторы Георгий Мовсесян и Эдуард Ханок в документальном фильме «Не найти нам друга ближе ни сегодня, ни потом», подготовленным внучкой поэта Милашей Шаферан, говорили о добродушии, остроумии Игоря Давыдовича.

Игорь Шаферан скончался от онкологического заболевания. Михаил Танич, бывший другом Шаферана, сочинивший с ним в соавторстве стихи для нескольких песен (особенно известна «На тебе сошёлся клином белый свет…»), писал в своей книге «Играла музыка в саду»: «Игорь Шаферан долго и тяжело болел. И, главное, неотвратимо. Когда на долю человеку выпадает такая нечеловеческая больничная боль, а потом наступает конец, обычно говорят: „Отмучился“». Танич назвал песню «Зачем вы, девочки, красивых любите?» народной и добавил: «Уйдёт много поэтов, забудется много песен, а этой суждена долгая жизнь».

Посвящённой Шаферану главе Танич дал в своей книге заглавие «Красно солнышко».

Похоронен на Донском кладбище в Москве.

В 2002 году к 70-летию со дня рождения поэта усилиями семьи в Доме композиторов состоялся вечер его памяти. А внучка поэта Милаша Шаферан сняла документальный фильм по словам песни «Не найти нам друга ближе ни сегодня, ни потом».

Семья 
 Отец — Давид Исаакович Шаферман (1905—?), участник Великой Отечественной войны, старший сержант, командир отделения. Мать — Мирель Копелевна Шаферман (урождённая Фальбаум).
 Жена — Вита Борисовна Шаферан (урождённая Виленская, 1936—2001), дочь архитектора Б. С. Виленского.
 Дочь — Анна (род. 1965).
 Внучка — Милаша Шаферан (род. 1990).
 Племянник (сын сестры Полины) — Игорь Яковлевич Рабинер, спортивный журналист.

Песни на стихи И. Шаферана 

 «А самолёты сами не летают» (муз. Я. Френкеля) — исп. Марк Бернес, Ян Френкель
 «А я в милиции служу» (муз. Б. Терентьева) — исп. Олег Анофриев
 «А я говорю…» (муз. О. Фельцмана) — исп. Мария Лукач
 «А я смеюсь» (муз. С. Томина) — исп. Ирина Бржевская
 «А я тебя помню» (муз. И. Словесника) — исп. Илья Словесник, группа «Белый орёл»
 «Али-Баба» (муз. Ю. Маликова и В. Преснякова) — исп. ВИА «Самоцветы» (солист — Андрей Сапунов)
 «Багги» (муз. И. Якушенко) — исп. группа «Машина времени» (солист — Александр Кутиков), ВИА «Самоцветы» (солист — Александр Нефёдов)
 «Барабан» (муз. Л. Лядовой) — исп. Эдуард Хиль, ВИА «Сибирью рождённые»
 «Белая лебёдушка» (муз. В. Гамалия) — исп. вокальный квартет «Аккорд»
 «Белка в колесе» (муз. В. Кретова — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. Анатолий Киселёв, ВИА «Лейся, песня» (солист — Борис Платонов)
 «Белый пароход» (муз. П. Аедоницкого) из к/ф «Опекун» — исп. Лариса Мондрус
 «Белый свет» («На тебе сошёлся клином белый свет…») (муз. О. Фельцмана — сл. И. Шаферана и М. Танича) — исп. Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба», Иосиф Кобзон, Фрида Боккара, Капиталина Лазаренко, Ольга Воронец, Ирина Аллегрова, группа «Центр», Янка Дягилева
 «Белый танец» (муз. Д. Тухманова) — исп. Татьяна Сашко, Светлана Резанова, Ольга Вардашева и Людмила Невзгляд
 «Биополе» (муз. И. Словесника) — исп. Илья Словесник
 «Боксеры» (муз. А. Морозова) — исп. группа «Форум» (солист — Виктор Салтыков)
 «Болельщик» (муз. В. Малежика) — исп. Вячеслав Малежик
 «Бродячие артисты» (муз. Л. Варданяна) — исп. «Весёлые ребята»
 «Будь со мною строгой» (муз. М. Фрадкина) — исп. Леонид Утёсов
 «Была любовь» (муз. В. Добрынина) — исп. «Весёлые ребята»
 «Быстрей, ещё быстрей» (муз. В. Мигули) — исп. гр. «Монитор»
 «В первый раз» (муз. Я. Френкеля) — исп. Мария Лу́кач
 «В первый раз» (муз. Я. Френкеля) — исп. ВИА «Метроном»
 «В море ходят пароходы» (муз. И. Крутого) — исп. ВИА «Синяя птица» (солист — Сергей Дроздов)
 «Вальс» («С полуслова, с полувзгляда…») (муз. Д. Тухманова) — исп. ВИА «Весёлые ребята» (солист — Леонид Бергер), Александр Градский
 «Великий секрет» (муз. М. Аничкина) — исп. группа «Круиз» (солист — Александр Монин)
 «Верю» (муз. О. Фельцмана) — исп. Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба»
 «Вечер при свечах» (муз. Т. Петриненко) — исп. группа «Маки» (солист — Тарас Петриненко), ВИА «Весёлые ребята» (солист — Алексей Глызин)
 «Вечная весна» (муз. Д. Тухманова) — исп. Валерий Ободзинский, ВИА «Весёлые ребята» (солист — Александр Барыкин)
 «Возможно» (муз. А. Островского) — исп. Майя Кристалинская
 «Вот возьму и уеду» (муз. В. Добрынина) — исп. Тынис Мяги и группа «Мюзик Сейф»
 «Вот увидишь» (муз. В. Добрынина) — исп. ВИА «Лейся, песня» (солист — Владислав Андрианов)
 «Всё бывает» (муз. И. Якушенко) — исп. Евгений Головин
 «Всё было так давно» (муз. В. Добрынина) — исп. Лев Лещенко
 «Всё не так у взрослых» (муз. И. Крутого) — исп. ВИА «Синяя птица» (солистка — Светлана Лазарева)
 «Возможно» (муз. А. Островского) — исп. Майя Кристалинская
 «Всё, что было» (муз. В. Добрынина и В. Кретова) — исп. ВИА «Красные маки» (солист — Александр Лосев)
 «Всё потому» (муз. П. Аедоницкого) — исп. Майя Кристалинская, ВИА «Лада»
 «Вундеркинд» (муз. Г. Мая) — исп. Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба»
 «Вчера, ещё вчера» (муз. И. Якушенко) — исп. ВИА «Пламя»
 «Вчерашние дети» (муз. В. Малежика) — исп. Вячеслав Малежик
 «Вы мне нравитесь» (муз. Э. Колмановского) — исп. Светлана Резанова, Людмила Сенчина
 «Выпускаю синицу» (муз. А. Мажукова) — исп. ВИА «Самоцветы»
 «Вы хотели мне что-то сказать?» (муз. Е. Птичкина) — исп. Анна Герман
 «Вьюга белая» (муз. О. Иванова) — исп. Лев Лещенко
 «Где и когда» (муз. Е. Крылатова) — исп. ВИА «Поющие сердца»
 «Главные слова» (муз. В. Добрынина) — исп.Нина Бродская, ВИА «Лейся, песня»
 «Гляжу в озёра синие» (муз. Л. Афанасьева) из т/ф «Тени исчезают в полдень» — исп. Ольга Воронец, Екатерина Шаврина
 «Горько» (муз. В. Добрынина — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. ВИА «Синяя птица» (солист — Сергей Дроздов)
 «Гуси, гуси» (муз. Б. Рычкова — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. София Ротару
 «Давайте праздновать любовь» (муз. В. Добрынина) — исп. ВИА «Лейся, песня»
 «Дважды два» — звучит в финальных титрах в фильме «Русский счёт»
 «Двадцатый век» (муз. В. Добрынина — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. Ренат Ибрагимов, ВИА «Лейся, песня»
 «Двадцать три часа полёта» (муз. Д. Тухманова) — исп. Олег Ухналёв
 «Две мечты» (муз. Ю. Саульского) — исп. Лариса Долина, София Ротару, Ольга Пирагс
 «Две печали» (муз. Г. Мовсесяна) — исп. Анне Вески
 «Двое» (муз. О. Фельцмана) — исп. Анна Герман, Аида Ведищева
 «Девчонка» (муз. О. Фельцмана) — исп. Раиса Неменова
 «Дело в шляпе» (муз. Д. Тухманова) — исп. группа «Электроклуб» (солист — Виктор Салтыков)
 «Дети спят» (муз. Ю. Саульского) — исп. ВИА «Ариэль», Людмила Сенчина
 «Для тебя» (муз. Я. Френкеля) — исп. Майя Кристалинская, Ян Френкель
 «Добрый ветер» (муз. Б. Рычкова) — исп. ВИА «Лейся, песня»
 «До свадьбы заживёт» (муз. Ю. Антонова) — исп. ВИА «Синяя птица» (солист — Сергей Дроздов)
 «Дрессировщик» (муз. Ю. Маликова и В. Преснякова) — исп. Михаил Боярский, ВИА «Самоцветы» (солист — Александр Нефёдов)
 «Если б не было войны» (муз. М. Минкова) — исп. Валентина Толкунова
 «Ёлочка-ёлка» — исполняет Зоя Харабадзе (из мультфильма «Новогодняя сказка»)
 «Жду» (муз. А. Мажукова) — исп. Людмила Гурченко
 «Жёлтый лист» («Листья жёлтые над городом кружатся…») (муз. Р. Паулса — сл. Я. Петерса, перевод И. Шаферана) — исп. Нора Бумбиери и Виктор Лапчёнок
 «Жил в Африке слон» (муз. В. Матецкого и П. Слободкина) — исп. «Весёлые ребята» (солист — Александр Буйнов)
 «Журавлёнок» (муз. Э. Колмановского) — исп. Владимир Трошин, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Александр Чепурной
 «Забеги на пять минут» (муз. Э. Колмановского) — исп. Вадим Мулерман
 «Застольная» (муз. Э. Ханка) — исп. Эдуард Ханок
 «Зачем вы, девушки, красивых любите?» (муз. Е. Птичкина) из к/ф «Моя улица» — исп. Ольга Воронец, Нина Пантелеева
 «Зачем слова?» (муз. К. Портера) — исп. Нина Пантелеева
 «Зачем ты плачешь?» (муз. О. Фельцмана) — исп. ВИА «Поющие сердца»
 «Звёздочка» (муз. С. Беликова) — исп. Сергей Беликов
 «Звякнула монета» (муз. Г. Мовсесяна) — исп. Александр Кальянов
 «Здравствуй и прощай» (муз. В. Гамалия) — исп. Николай Гнатюк
 «Здравствуй, песенка» (муз. Б. Терентьева) — исп. ВИА «Синяя птица» (солист — Юрий Метёлкин)
 «Зелёная ветка» (муз. Д. Тухманова) — исп. Татьяна Анциферова, ВИА «Надежда»
 «Зелёный крокодил» (муз. С. Дьячкова — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. ВИА «Голубые гитары»
 «Земная дружба» (муз. Ю. Саульского) — исп. Лев Лещенко
 «Земля моя родная» (муз. Л. Афанасьева) — к-ф. «Вечный зов» — исп. Галина Улётова
 «Земля цветов» (муз. Е. Мартынова) — исп. Евгений Мартынов, ВИА «Надежда»
 «И всё-таки море» (муз. Я. Френкеля) — исп. Эдуард Хиль, Ян Френкель
 «И зовёт нас в дорогу „Спутник“» (муз. Г. Мовсесяна) — исп. ВИА «Пламя»
 «И не то, чтобы „Да“» (муз. Д. Тухманова) — исп. Олег Ухналёв, Давид Тухманов, Николай Трубач
 «Как же это так» (муз. Ю. Антонова — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. Валерий Ободзинский
 «Как мы любили» (муз. В. Добрынина) — исп. ВИА «Самоцветы», ВИА «Лейся, песня»
 «Как счастливым быть» (муз. В. Добрынина) — исп. ВИА «Добры молодцы»
 «Каникулы» (муз. Ю. Антонова) — исп. Юрий Антонов
 «Ключик золотой» (японская народная песня, перевод И. Шаферана) — исп. Тамара Миансарова
 «Когда мы влюблены» (муз. А. Барыкина) — исп. группа «Карнавал» (солист — Александр Барыкин)
 «Колосок золотой» (муз. В. Шаинского) — исп. ВИА «Пламя»
 «Конь мой, конь» (муз. И. Николаева) — исп. Валерий Леонтьев
 «Котёнок» (муз. Л. Олаха) — исп. вокальный квартет «Аккорд»
 «Край отцовский» (муз. Э. Колмановского) — исп. Геннадий Белов
 «Красно солнышко» (муз. П. Аедоницкого) — исп. Людмила Зыкина
 «Крыши» (муз. О. Фельцмана) — исп. Анатолий Королёв
 «Ласточка» (муз. С. Березина) — исп. ВИА «Лейся, песня»
 «Листопад» (муз. О. Мильштейна) — исп. ВИА «Оризонт»
 «Листопад» (муз. И. Саруханова) — исп. Игорь Саруханов
 «Лишь вчера» (муз. Я. Френкеля) — исп. Валерий Ободзинский
 «Любовь» (муз. А. Зацепина) из к/ф «Спортлото-82» — исп. Ксения Георгиади
 «Мальчишки» (муз. А. Островского) — исп. Олег Кротов (Большой Детский хор Гостелерадио), Иосиф Кобзон и В. Кохно, Эдуард Хиль, Владимир Трошин
 «Мамина пластинка» (муз. С. Дьячкова — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. ВИА «Синяя птица» (солисты — Сергей Дроздов и Сергей Лёвкин), «Весёлые ребята» (солист — Игорь Гатаулин)
 «Маргарита» (муз. К. Брейтбурга) — исп. группа «Диалог» (солист — Ким Брейтбург), Александр Серов
 «Милая моя» (муз. Ю. Антонова) — исп. Юрий Антонов
 «Мне бы только знать» (муз. Е. Птичкина) — исп. Владимир Макаров
 «Молодо-зелено» (муз. С. Томина) — исп. ВИА «Самоцветы»
 «Море, море» (муз. А. Островского — сл. И. Шаферана и М. Танича) — исп. Эдуард Хиль
 «Море с четырёх сторон» (муз. П. Аедоницкого) — исп. Эдуард Хиль
 «Московская серенада» (муз. Э. Колмановского — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) из к/ф «Три дня в Москве» — исп. Павел Кравецкий, Леонид Серебренников, Леонид Сметанников
 «Мы желаем счастья вам» (муз. С. Намина) — исп. группа Стаса Намина (солист — Александр Лосев)
 «Мы ловили журавля» (муз. В. Матецкого) — исп. «Весёлые ребята» (солист — Михаил Файбушевич)
 «Мы найдём слова» (муз. М. Минкова) из к/ф «Ар-хи-ме-ды!» — исп. ВИА «Поющие сердца»
 «Мы так любили „Битлз“» (муз. И. Словесника) — исп. Илья Словесник
 «Наверно, не судьба» (муз. Ю. Маликова и В. Преснякова) — исп. Татьяна Анциферова и ВИА «Самоцветы»
 «На память» (муз. В. Малежика) — исп. Вячеслав Малежик
 «Настоящие мужчины» (муз. Я. Френкеля, сл. И. Шаферана и В. Владимова) — исп. Марк Бернес, Лев Барашков
 «На улице Каштановой» (муз. Ю. Антонова) — исп. Юрий Антонов
 «Наша жизнь» (муз. А. Мажукова) — исп. София Ротару
 «Наши мамы» (муз. Э. Колмановского) — исп. Майя Кристалинская, Владимир Трошин, Иосиф Кобзон
 «Наши любимые» (муз. Д. Тухманова) — исп. ВИА «Песняры», вокальный квартет «Аккорд»
 «Наши младшие сестрёнки» (муз. О. Фельцмана) — исп. Вадим Мулерман и Вероника Круглова
 «Невеста» (муз. Е. Мартынова) — исп. Евгений Мартынов
 «Не было печали» (муз. О. Фельцмана) — исп. Майя Кристалинская, Эдуард Хиль
 «Не волнуйся, мама» (муз. П. Аедоницкого) — исп. Эдуард Хиль
 «Не в этом я родился году» (муз. В. Малежика) — исп. Вячеслав Малежик
 «Не ищи покоя, сердце» (муз. З. Бинкина) — исп. ВИА «Синяя птица» (солисты — Сергей Лёвкин и Сергей Дроздов)
 «Нейлоновое сердце» (муз. Я. Френкеля) из к/ф «Мужской разговор» и «Пустельга» — исп. Александр Кавалеров, Лев Барашков, Владимир Макаров
 «Ненаглядная сторона» (муз. Д. Тухманова) — исп. Валерий Леонтьев, Сергей Мазаев
 «Нет земли родней» (муз. П. Аедоницкого) — исп. ВИА «Верные друзья»
 «Нет, не я» (муз. Ю. Антонова) — исп. Юрий Антонов
 «Никуда не денешься» (муз. М. Минкова) из к/ф «Ар-хи-ме-ды!» — исп. ВИА «Поющие гитары»
 «Ни тепло, ни холодно» (муз. И. Гранова) — исп. синтез-труппа Игоря Гранова
 «Новогодний вальс» (муз. Э. Колмановского — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) из к/ф «Три дня в Москве» — исп. Нина Бродская и Павел Кравецкий
 «Ну чем она лучше?» (муз. А. Зацепина) из т/ф «Актриса из Грибова» — исп. Татьяна Анциферова
 «Обида» (муз. Б. Рычкова) — исп. Светлана Резанова
 «Обидно за осла» (муз. В. Преснякова-старшего) — исп. группа «Провинция»
 «Облака» (муз. А. Кублинского) — исп. Лариса Мондрус
 «Обо всём не скажешь в песне» (муз. А. Экимяна) — исп. Вахтанг Кикабидзе
 «Обычная история» (муз. Ю. Саульского) — исп. София Ротару, Сергей Захаров
 «Околоспортивная песенка» (муз. В. Малежика) — исп. Вячеслав Малежик
 «Окна светятся» (муз. В. Гамалия) — исп. Аида Ведищева
 «Откровенная песня» (муз. П. Аедоницкого — сл. И. Шаферана и М. Танича) — исп. Лариса Мондрус
 «От крутого бережка» (муз. М. Болотного) — исп. ВИА «Синяя птица» (солист — Сергей Дроздов)
 «Парус на волне» (муз. Ю. Саульского) — исп. ВИА «Оризонт»
 «Первое апреля» (муз. В. Мигули) — исп. Валерий Ободзинский, Геннадий Белов, Дмитрий Прянов
 «Песенка без конца» («Смотрит в зеркало девчушка лет пяти…») (муз. Э. Колмановского) — исп. Валентина Толкунова
 «Песенка находит друзей» (муз. П. Аедоницкого) — исп. Лариса Мондрус
 «Песенка про моржей» (муз. В. Шаинского) — исп. Анатолий Папанов
 «Песня десантников» («Лишь недавно учились мы…») (муз. М. Минкова) — исп.: ансамбль песни и пляски Советской Армии (солист — Эдуард Лабковский) (1970), оркестр под руководством С. Скрипки (1977)
 «Песня о друге» (муз. И. Якушенко) — исп. ВИА «Самоцветы»
 «Песня о дублёрах» (муз. О. Фельцмана) — исп. Мария Лукач и Иосиф Кобзон
 «Песня первоклассника» («Песенка первоклассника», «То ли ещё будет») (муз. Э. Ханка) — исп. Ольга Рождественская, Алла Пугачёва
 «Письма с фронта» (муз. И. Якушенко) — исп. Геннадий Белов
 «Письмо без адреса» (муз. О. Фельцмана) — исп. Нина Бродская
 «Победа остаётся молодой» (муз. И. Якушенко) — исп. Геннадий Белов
 «Поезд № 38» (муз. В. Добрынина) — исп. Ксения Георгиади
 «Поезд из детства» (муз. А. Мажукова) — исп. Николай Гнатюк
 «Поймём потом» (муз. Б. Рычкова) — исп. группа «Диалог» (солист — Ким Брейтбург)
 «Полоса невезения» (муз. Д. Тухманова — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. «Весёлые ребята»
 «Праздничные хлопоты» (муз. В. Шаинского) — исп. Вадим Мулерман
 «Признание» (муз. П. Аедоницкого) — исп. Ирина Карелина
 «Приходи» (муз. О. Фельцмана — сл. И. Шаферана и В. Харитонова) — исп. Иосиф Кобзон
 «Пришла любовь» (муз. В. Зубкова) — исп. О. Гринбергс и М. Вилцане
 «Прости меня» (муз. Э. Колмановского — сл. И. Шаферана и М. Пляцковского) — исп. Алла Иошпе, Владимир Трошин
 «Прошу тебя» («Не обещай») (муз. Б. Рычкова) — исп. Алла Пугачёва, ВИА «Поющие сердца» (солистка — Антонина Жмакова), ВИА «Здравствуй, песня»
 «Пусть я ошибусь» (муз. В. Кретова) — исп. ВИА «Синяя птица» (солист — Сергей Дроздов)
 «Радио — лучше всего» (муз. В. Матецкого) — исп. ВИА «Лейся, песня» (солисты — Валерий Кипелов, Николай Расторгуев, Борис Платонов)
 «Разговор» («Мама, ты же сама молодою была…») (муз. В. Шаинского) — исп. Ирина Уварова, Екатерина Семёнова
 «Раздумье» (муз. П. Аедоницкого) — исп. Людмила Зыкина, Лев Барашков
 «Разрешите пригласить» (муз. Ю. Стржелинского) — исп. Мария Лукач
 «Рано прощаться» (муз. Б. Тимура) — исп. Наталья Ступишина
 «Ребята нашего двора» (муз. О. Фельцмана) — исп. Иосиф Кобзон, вокальный квартет «Аккорд»
 «Река родная» (муз. П. Аедоницкого) — исп. Лев Лещенко, ВИА «Акварели»
 «Сама любовь» (муз. Д. Тухманова) — исп. Яак Йоала, Лариса Долина
 «Сами с усами» (муз. М. Минкова) из к/ф «Ар-хи-ме-ды!» — исп. ВИА «Поющие гитары»
 «Сердце любить должно» (муз. Д. Тухманова) — исп. Янина Бразайтене, Татьяна Сашко
 «Сколько видано» (муз. Я. Френкеля) — исп. Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба», Ян Френкель
 «Слушай, сердце» (муз. А. Островского) — исп. Муслим Магомаев
 «Снова мамин голос слышу» (муз. Я. Френкеля) — исп. Анна Герман, Валентина Толкунова
 «Созвездие Гончих Псов» (муз. И. Якушенко)— исп. «Весёлые ребята» (солист — Алексей Глызин), группа «Диалог» (солист — Ким Брейтбург)
 «Солёное море» (муз. И. Словесника) — исп. Алексей Глызин, Илья Словесник
 «Спасибо, любовь» (муз. Д. Тухманова) — исп. Валерий Леонтьев, Яак Йоала
 «„Средний“ ученик» (муз. В. Добрынина) — исп. ВИА «Лейся, песня»
 «Стань человеком» (муз. О. Фельцмана) — исп. Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба»
 «Сто свадеб» (муз. М. Муромова) — исп. Михаил Муромов
 «Судьба» (муз. Ш. Секунды) — исп. Эмиль Горовец
 «Счастливый четверг» (муз. Я. Френкеля) — исп. ВИА «Надежда»
 «Счастье» (муз. А. Эллштейна) — исп. Эмиль Горовец
 «Счастливый четверг» (муз. Я. Френкеля) — исп. ВИА «Надежда»
 «Тает снег» (муз. Э. Колмановского — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) из к/ф «Три дня в Москве» — исп. Нина Бродская, Валентина Толкунова
 «Такая красивая» (муз. Дж. Румшинского) — исп. Эмиль Горовец
 «Такая молодость пора» (муз. О. Сорокина) — исп. Ксения Георгиади, ансамбль «Девчата»
 «Такие же, как мы» (муз. Б. Рычкова) — исп. Лев Лещенко
 «Так уж бывает» (муз. Я. Френкеля — сл. И. Шаферана и М. Танича) — исп. Эдуард Хиль, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба», Эдуард Хиль, ВИА «Здравствуй, песня»
 «Твоя судьба» (муз. Ю. Антонова — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. Аветян, Арташес Ваганович, Лев Лещенко
 «Телефонный звонок» (муз. Ю. Акулова) — исп. Майя Кристалинская
 «Тем, кто верил» (муз. П. Бюль-Бюль оглы) — исп. Полад Бюль-Бюль оглы
 «Тихие города» (муз. Ю. Саульского) — исп. Мария Пахоменко, Ольга Воронец
 «То ли дождик» (муз. П. Аедоницкого) — исп. квартет «Лада»
 «Только держись» (муз. М. Минкова) из к/ф «Ар-хи-ме-ды!» — исп. ВИА «Поющие гитары»
 «Только так» (муз. О. Фельцмана) — исп. Олег Анофриев
 «Тонкий лёд»(муз. В. Матецкого) — исп. Веселые ребята (солист — Алексей Глызин)
 «Тот, кто любит» (муз. П. Бюль-Бюль оглы) — исп. Полад Бюль-Бюль оглы
 «Только бы знать» (муз. В. Матецкого) — исп. Анне Вески
 «Только любовь» (муз. А. Хаславского) — исп. ВИА «Здравствуй, песня»
 «Тот, кто любит» (муз. П. Бюль-Бюль оглы) — исп. Полад Бюль-Бюль оглы
 «Тот, кто умеет прощать» (муз. А. Двоскина) — исп. Вадим Мулерман
 «Третья сторона» (муз. И. Гранова) — исп. синтез-труппа Игоря Гранова
 «Ты» (муз. И. Крутого) — исп. Александр Серов
 «Ты говоришь мне о любви» («Одна снежинка ещё не снег…») (муз. Э. Колмановского — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) из к/ф «Три дня в Москве» — исп. Нина Бродская, Наталья Вавра, Светлана Резанова
 «Ты замуж за него не выходи» (муз. Д. Тухманова) — исп. группа «Электроклуб» (солист — Виктор Салтыков)
 «Ты из Вологды, а я из Костромы» (муз. Э. Ханка) — исп. Геннадий Каменный, ВИА «Пламя»
 «Ты не со мной» (муз. А. Эллштейна) — исп. Эмиль Горовец
 «Ты — радость моя» (муз. А. Олшанецкого) — исп. Эмиль Горовец
 «Ты рядом, ты здесь» (муз. Ю. Саульского) — исп. Евгений Головин, ВИА «Верные друзья»
 «Ты одна» (муз. М. Болотного) — исп. ВИА «Синяя птица» (солист — Сергей Дроздов)
 «Ты с любовью не играй» (муз. В. Добрынина) — исп. Нина Бродская
 «Ты погоди» (муз. П. Аедоницкого) — исп. Лариса Мондрус, квартет «Лада», Олег Анофриев и Зоя Харабадзе
 «У берёз и сосен» (муз. Ю. Антонова) — исп. Юрий Антонов и оркестр «Современник», Анатолий Королёв
 «Утренняя песня» (муз. М. Минкова) из к/ф «Ар-хи-ме-ды!» — исп. ВИА «Поющие гитары»
 «Ходит песенка по кругу» (муз. О. Фельцмана — сл. И. Шаферана и М. Танича) — исп. Эдуард Хиль, Нина Дорда
 «Хочу в Америку» (муз. Г. Мовсесяна) — исп. Георгий Мовсесян
 «Хуанита» (мексиканская народная песня, перевод И. Шаферана) — исп. ансамбль «Орэра»
 «Человек за рулём» (муз. П. Аедоницкого) — исп. Эдуард Хиль
 «Чем не жених?» (муз. Я. Френкеля) — исп. ВИА «Здравствуй, песня»
 «Чужая свадьба» (муз. В. Добрынина) — исп. ВИА «Самоцветы»
 «Чья здесь вина?» (муз. В. Малежика) — исп. Вячеслав Малежик
 «Цунами» (муз. С. Сарычева) — исп. группа «Альфа» (солист — Сергей Сарычев)
 «Эверест» (муз. В. Матецкого) — исп. группа «Диалог» (солист — Ким Брейтбург), группа «Земляне» (солист — Сергей Скачков)
 «Эверест» (муз. И. Якушенко) — исп. группа «Воскресение» (солист — Алексей Романов)
 «Это, может быть, бывало» (муз. В. Шаинского) — исп. Вадим Мулерман
 «Это здорово» (муз. А. Броневицкого) — исп. Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба»
 «Это Москва» (муз. Д. Тухманова — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. «Весёлые ребята», Юрий Антонов и ВИА «Магистраль»
 «Это ошибка» (муз. Я. Френкеля) — исп. ВИА «Синяя птица» (солист — Сергей Дроздов), ВИА «Метроном»
 «Этот парень смелый» (муз. И. Тамарина) — исп. ВИА «Поющие сердца»
 «Я жду почтальона» (муз. В. Матецкого) — исп. Яак Йоала
 «Я знаю» (муз. Б. Рычкова) — исп. ВИА «Самоцветы»
 «Я к тебе не подойду» (муз. Д. Тухманова — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. «Весёлые ребята» (солист — Александр Лерман), Анна Герман
 «Я к тебе со всею душой» (муз. Н. Богословского) — исп. Валерий Золотухин
 «Я приглашаю вас» (муз. Ш. Секунды) — исп. Эмиль Горовец
 «Я твой нелюбимый» (муз. В. Добрынина — сл. И. Шаферана и Л. Дербенёва) — исп. ВИА «Калинка», ВИА «Лада»
 «Я у бабушки живу» (муз. Э. Ханка) — исп. ВИА «Верасы»

Примечания

Ссылки 
 Игорь Шаферан. Стихи. Биография. Фото на сайте «Лучшие русские поэты и стихи»
 - документальный фильм «Не найти нам друга ближе ни сегодня, ни потом»

Русские поэты
Поэты России
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Донском кладбище
 
Умершие от рака